A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a G csoport mérkőzéseit június 13. és június 23-a között játszották. Svájc nyerte meg, a második helyet Franciaország szerezte meg. Dél-Korea és az Togó kiesett. A mérkőzéseken összesen 11 gól esett.

Tabella

Dél-Korea vs Togo

Franciaország vs Svájc

Franciaország vs Dél-Korea

Togo vs Svájc

Togo vs Franciaország

Svájc vs Dél-Korea

Források 
 

Csoport G